Ахматовка — название населённых пунктов в России:
 Ахматовка — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Ахматовка — село в Каменском районе Пензенской области.
 Ахматовка — село в Никольском районе Пензенской области.
 Ахматовка — посёлок в Мензелинском районе Татарстана.